Сан-Раймунду-Нонату:

 Сан-Раймунду-Нонату — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи. 
 Сан-Раймунду-Нонату — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пиауи.